Цзи:

 Цзи — несколько омонимичных китайских фамилий (кланов).
 Цзи — 12-я буква китайского алфавита чжуинь.
 Цзи — китайское древковое оружие.
 Цзи Дэнкуй (1923—1988) — китайский маоистский политик.
 Цзи Кан (223—262) — китайский поэт и философ эпохи троецарствия.
 Цзи Минъи (род. 1980) — китайский футболист, защитник.
 Цзи Пэнфэй (1910—2000) — китайский политик.
 Цзи Тяньсянь, Марк (1834—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Цзи Чжэн (род. 1944) — тайваньская легкоатлетка выступавшая в беге с барьерами (спринт).
 Цзи Чун, Митрофан (1855—1900) — священник Русской духовной миссии в Пекине.
 Цзи Чуньмэй (род. 1986) — китайская теннисистка.
 Цзи Шужу (род. 1982) — тайваньская тхэквондистка.